Die Football League Third Division 1979/80 war die 53. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Grimsby Town und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Blackburn Rovers und Sheffield Wednesday in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1980/81 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Fulham, FC Burnley und Charlton Athletic die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Bury, Southend United, Mansfield Town und der FC Wimbledon. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1980/81 der Fourth-Division-Meister Huddersfield Town und die dahinter platzierten FC Walsall, Newport County sowie FC Portsmouth die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1979–80. (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1979/80
Fußballsaison 1979/80